Townshend kan syfta på:

Platser 

 Townshend, Cornwall
 Townshend, Vermont

Personer 
 Townshend (släkt) – en engelsk släkt

Se även
 Townsend